Appendorf bezeichnet

 einen Ortsteil der Gemeinde Hochdorf in Baden-Württemberg
 Appendorf (Lauter), ein Ortsteil der Gemeinde Lauter, Oberfranken
 eine Wüstung in Sachsen-Anhalt, siehe: Appendorf (Wüstung)